Fourques (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Fourques (Pireneje Wschodnie) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon